Неділько Віталій Михайлович — український футболіст, воротар ФК «Волинь».
 Неділько Всеволод Якович — педагог і літературознавець
 Неділько Мотрона — українська оперна співачка (сопрано).
 Неділько Олексій Васильович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
Прізвища